Аројо Зарко има више значења:

 Аројо Зарко (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо Зарко (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Зарко (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Зарко (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Аројо Зарко (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Зарко (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Зарко (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Зарко (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Зарко (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику